Jubilate Deo est le nom donné au Psaume 100 (99).
Jubilate Deo omnis terra est un motet de Cristóbal de Morales (1538).
Jubilate Deo est un motet composé par Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville en 1734.
Jubilate Deo est un album des Petits Chanteurs du Mont-Royal enregistré en 1997.
Le Jubilate Deo Award est un prix donné aux compositeurs de musique sacrée.
Jubilate Deo est un guide de chant liturgique publié par Paul VI en 1974.